Filomarino ist der Familienname folgender Personen:

 Ascanio Filomarino (1583–1666), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Neapel und Kardinal
 Ferdinando Cito Filomarino (* 1986), italienischer Regisseur